Semíramis fou una deïtat assíria
 Sammuramat o Semíramis fou reina regent d'Assíria, possible origen de la llegenda de Semíramis.